Olaszország
Livo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében
Livo, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében